Лос-Рабанос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сория. Располагается примерно в 4 км к югу от города Сория на берегу реки Дуэро. Занимает площадь 101,53 км². Население — 520 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Сории